

Первый этап

Группа 1 (Саратов)

Группа 2 (Уфа)

Группа 3 (Курган)

Группа 4 (Глазов)

Группа 5 (Волгодонск)

Группа 6 (Якутск)

Группа 7 (Воронеж)

Группа 8 (Москва)

Второй этап

Группа 1 (Москва)

Группа 2 (Москва)

Группа 3 (Москва)

Группа 4 (Екатеринбург)

Группа 5 (Берёзовский)

Группа 6 (Югорск)

Группа 7 (Санкт-Петербург)

Группа 8 (Каспийск)

Финальный этап 
16-21 декабря 2002 года, г. Москва

Группа «А»

Группа «Б»

Финал четырёх

См. также 
 Суперлига 2002/03
 Высшая лига 2002/03
 Первая лига 2002/03

Кубок России по мини-футболу
2002 год в мини-футболе